«Трапани» () — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии C, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии. Основан в 1905 году, затем неоднократно реорганизовывался, последний раз в 2010 году. Домашние матчи проводит на арене «Полиспортиво Провинциале», вмещающей 7 000 зрителей. «Трапани» никогда в своей истории не поднимался в Серию А. Всего в сериях С и С1, то есть третьем уровне итальянского футбола клуб провёл 30 сезонов.

В сезоне 2018/19 клуб занял второй место в Серии C (группа 2) и победил в плей-оффе за право участия в Серии B, откуда в сезоне 2019/20 вылетел, заняв 18 место.

Однако, в сезоне 2020/21 клуб был дисквалифицирован из Серии C (группа 3), ни сыграв ни одного матча, если не считать техническое поражение от "Казертаны".

Достижения 
 Победитель Серии С2 (1): 1993/94.
 Победитель плей-оффа Серии C (1): 2018/19.

Сезоны по дивизионам 
 Серия B — 2 сезона.
 Серия С (С1) — 31 сезон.
 Серия С2 — 21 сезон.
 Серия D — 15 сезонов.

Текущий состав 
По состоянию на 23 июня 2020 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Известные игроки 
  Хайнрих Шёнфельд
  Николас
  Сальваторе Гамбино
  Винченцо Итальяно
  Марко Матерацци
  Алессандро Паризи
  Джакомо Тедеско
  Томаш Купиш

Известные тренеры 
  Хайнрих Шёнфельд
  Акилле Пиччини
 / Вашингтон Каччавиллани

Ссылки 
 Официальный сайт
 История и статистика клуба

Футбольные клубы Италии
Футбольные клубы по алфавиту
Футбольные клубы Серии С
Трапани